Malavicina ima više značenja:
 Malavicina, Cosenza
 Malavicina, Mantua
 Malavicina, Modena